El Torneig de Viena 2016, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2016, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 d'octubre del 2016 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista escocès Andy Murray guanyar per segona vegada a Viena (2014). Novament va demostrar que es troba en el seu millor estat de forma de la seva carrera guanyant el setè títol de la temporada i per primera vegada en la seva carrera tenia possibilitats d'accedir al número 1 en el següent torneig. La parella formada pel polonès Łukasz Kubot i el brasiler Marcelo Melo van guanyar per segon any consecutiu aquest torneig. La parella formada pels germans Bob i Mike Bryan van aconseguir la victòria número 1000 conjuntament, fita inèdita en la història del tennis.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016